Ерма може да се отнася до следните няколко географски обекта:

 Ерма – река в Сърбия и България.
 Ерма река - река в Южна България, представляваща горното течение на река Върбица.
 Ерма река – село в Южна България.
 Ерма река – рудник до едноименното село.